Камер может означать:

 Камер- () — слово, присоединяемое для названия придворных чинов, служителей и прислужников; в придворных должностях камер- означает: комнатный, ближний, окольный, состоящий при внутренних покоях, например камер-юнкер, камер-казак, камер-лакей, камергер, камердинер и прочие.

Имя 
  (1940—2016) — турецкий политик.
  (род. 1995) — албанский футболист.
  (1911—1986) — турецкий киноактёр.

Фамилия 
 Камер, Иван Павлович (1897—1952) — советский военачальник, генерал-полковник артиллерии.
 Камер, Надя (род. 1986) — швейцарская горнолыжница.
  (род в середине 1980-х) — румынско-израильский сатирик, комик и журналист.

См. также 

 Комер
 Камера
 Крамер
 
 Хамер